Benedetto De Lisi – scultore italiano
 Benedetto De Lisi – scultore e artigiano italiano